Godspeed (englisch: Gute Reise) steht für:
 Godspeed (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Saitzyk (2009) 
 Godspeed (2016), taiwanischer Spielfilm von Mong-Hong Chung (2016)  
 Godspeed (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Davonte Jolly (2020) 
 Godspeed (Schiff), britisches Schiff, ein Schwesterschiff der Discovery
 Godspeed (Band), ehemalige US-amerikanische Metal- und Rock-Band
 gebräuchliche Kurzform für die kanadische Rockband Godspeed You! Black Emperor

Siehe auch:
 Goodspeed, Begriffsklärung